Петроландия (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Петроландия (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.